Ранчо Дон Мартин има више значења:

 Ранчо Дон Мартин (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Дон Мартин (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику